Балдуин I, маркгроф Фландрије (, 830 - Осер, 879) је био гроф Фландрије.

Породично стабло 

Умрли 879.
Фландријска династија
Грофови Фландрије